Бори́с Остроу́мов:
 Остроумов, Борис Андреевич (1887—1979) — русский и советский физик, радиотехник, историк науки.
 Остроумов, Борис Валентинович (род. 1937) — доктор технических наук, заслуженный строитель России, зав. отделом высотных сооружений ЦНИИПСК, лауреат Госпремии РФ за 1995 год.
 Остроумов, Борис Васильевич (1879—1944) — русский инженер.